Stanislav, variante del nome Stanislao
 Stanislav fino al 1962 denominazione di Ivano-Frankivs'k, città dell'Ucraina 
7632 Stanislav – asteroide della fascia principale